Малу има више значења:

 Малу (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Малу (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Малу (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Малу (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Малу (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији
 Малу (певачица)